Miejscowości w USA:
 Underwood – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Pottawattamie
 Underwood – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Otter Tail
 Underwood – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McLean
Gminy w USA:
 Underwood (ang. Underwood Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Redwood
W Wielkiej Brytanii:
 Underwood – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)